Струйский — фамилия; имеет женскую форму Струйская.

Известные носители 
 Струйские — дворянский род, восходящий к началу XVII века.
 Струйский, Дмитрий Юрьевич (1806—1856) — стихотворец и музыкальный критик, внук Николая Еремеевича Струйского.
 
 Струйский, Пётр Петрович (при рождении Пётр Харитонович Кобзарь; 1863—1925) — русский антрепренёр, актёр, режиссёр.

Струйская 
 Струйская, Маргарита Николаевна (1772—1859) — российская переводчица; дочь Н. Е. Струйского.